{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#c6a5aa"
!colspan="12"|Mérida Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
| 
|colspan="9" |  Camila Giorgi
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
| 
|colspan="9" | Rebecca Peterson
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" | 7–6(7–3), 1–6, 6–2
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Mérida Open 2023 – Simplu''' a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2023. Treizeci și două de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Mérida, Mexic disputat pe terenuri cu suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. A fost prima ediție a turneului.

Camila Giorgi a învins-o pe Rebecca Peterson în finală cu 7–6(7–3), 1–6, 6–2 câștigând titlul de simplu la Mérida Open 2023.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificat

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
WTA Tour 2023